Андре́а Пета́нья (; 30 июня 1995, Триест) — итальянский футболист, нападающий клуба «Наполи», выступающий на правах аренды за клуб «Монца». Выступал за сборную Италии.

Клубная карьера 
Андреа Петанья воспитанник «Милана». Вначале выступал в Примавере, затем был переведён в основную команду. За «Милан» дебютировал 4 декабря 2012 года в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита», выйдя на замену на 90-й минуте вместо Бояна Кркича.

В начале сентября 2013 года перешёл на правах аренды в «Сампдорию» до конца сезона 2013/14. В январе 2014 года «Милан» досрочно отозвал из аренды Петанью. Одной из причины возвращения в «Милан» являлся уход Алессандро Матри в «Фиорентину».

Летом 2014 года «Милан» отдал нападающего в годичную аренду клубу «Латина», который выступал в Серии Б. В январе 2015 года Петанья стал игроком «Виченцы» до конца сезона. Летом 2015 года на правах аренды перешёл в «Асколи». 25 января 2016 года нападающий подписал контракт с «Аталантой», однако сезон 2015/16 продолжил в составе «Асколи».

В июле 2018 года перешёл на правах аренды в клуб СПАЛ. В сентябре 2018 года забил первый гол в матче против «Аталанты». Летом 2019 года СПАЛ выкупил контракт Петаньи.

В январе 2020 года Петанья стал игроком «Наполи», однако до конца сезона 2019/20 остался выступать за СПАЛ.

Карьера в сборной 
До 2011 года Петанья выступал за юношескую сборную Италии до 16 лет, а затем провёл один матч в команде до 17 лет. Он вышел на поле 14 сентября 2011 года в товарищеском матче против Израиля.

Выступал за сборную Серии Б.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Монца»